Bergvattnet kan syfta på
Bergvattnets socken, tidigare namn på Dorotea socken i Lappland, , belägen vid Bergvattensjön (Dorotea socken, Lappland, 712863-152963),  (32,5 ha)

Bergvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergvattnet, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (83,1 ha)
Bergvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Bergvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,99 km²)
Lill-Bergvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Lill-Bergvattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Bergvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,54 ha)
Norra Bergvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13 ha)
Södra Bergvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergvattnet, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (20 ha)
Bergvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (14,2 ha)

Se även
Bergvattensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn